USS Bennington, ha sido el nombre que han recibido dos buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor a la batalla de Bennington, que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

, fue una cañonera que entró en servicio en 1891, y dada de baja en 1901.
, fue un portaaviones de la clase Essex, en servicio desde 1944 a 1989.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos